WDB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Deep Bay (Stati Uniti)